Les Martres-d'Artière, commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme
 Les Martres-de-Veyre, commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme

Voir aussi